Weston peut désigner :

Patronyme 

 Bob Weston, musicien, producteur et ingénieur du son américain
 Brett Weston (1911-1993), photographe américain
 Carolyn Weston femme de lettres américaine, auteure de roman policier et de roman d'espionnage
 Edward Weston (chimiste) (1850-1936), industriel du génie électrique
 Edward Weston (homme politique) (1703-1770), député et conseiller privé pour l'Irlande
 Edward Weston (1886-1958), photographe américain
 Ellen Weston (né en 1939), actrice, scénariste et productrice américaine
 Galen Weston (1940-2021), homme d'affaires britannique et canadien
 Garnett Weston (1890-1980), scénariste canadien 
Hilary Weston (née en 1942), personnalité politique irlando-canadienne
 Jack Weston (1924-1996), acteur américain
Mark Weston, né Marie Louise Edith Weston, (1906-1978), a été l'un des meilleurs athlètes britanniques en tant que femme, dans les années 1920
 Mike Weston, Michael Philip Weston (né en 1938), ancien joueur de rugby 
 Lewis Weston Dillwyn (1778-1855), naturaliste et un membre du parlement britannique
 Marie Weston Chapman (1806 - 1885), abolitionniste américaine
  (1912-1996), pianiste, arrangeur, compositeur et chef d’orchestre américain 
 Randy Weston (1926-2018), musicien, compositeur et pianiste de jazz
 W. Gordon Galen Weston (né en 1940), homme d'affaires canadien

Prénom

Toponymes

Australie 
 Weston, ville de la Nouvelle-Galles du Sud.

Canada 
 Weston, ville de l’Ontario.

États-Unis 
 Weston, commune du Vermont ;
 Weston, commune de Floride ;
 Weston, ville du Connecticut ;
 Weston, ville de l'Idaho ;
 Weston, ville du Maine ;
 Weston, ville du Missouri ;
 Weston, ville du Nebraska ;
 Weston, census-designated place située dans le New Jersey ;
 Weston, ville située en Ohio ;
 Weston, une municipalité de l'Oregon ;
 Weston, une ville du comté de Collin, au Texas ;
 Weston, ville de Virginie-Occidentale ;
 Weston, une banlieue de Boston, dans le Massachusetts ; 
 Comté de Weston, comté de l’État du Wyoming.

Malaisie 
 Weston, ville de l'état de Sabah en Malaisie.

Royaume-Uni 
 Weston, localité du Cheshire ;
 , village situé dans l'Hertfordshire ;
 Weston, banlieue de la ville de Bath, dans le Somerset ;
 Weston-super-Mare, ville du Somerset.

Nouvelle-Zélande 
 Weston : est une localité située dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Entreprise 
 J.M. Weston, une entreprise française de chaussure de luxe.

Informatique 
 Weston, compositeur, implémentation de référence utilisant le protocole Wayland.

Autres 
 Pile Weston, une pile électrique
 Weston Workers Bears FC, club de football en Australie

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais
Prénom masculin
Prénom américain